Жуазейру:

 Жуазейру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Жуазейру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.